Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Shaw :
 l', un destroyer lancé en 1916 ;
 l', un destroyer lancé en 1935.

Shaw